Tuapassuit bezeichnet:
 Tuapassuit (Bucht, Akunnaap Nunaa), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tuapassuit (Bucht, Saqqarliit), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tuapassuit (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tuapassuit (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tuapassuit (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland